Mountain (englisch „Berg“) steht für:

 Mountain (Band), US-amerikanische Rockband
 Mountain (Lokomotive), eine Bauart von Dampflokomotiven
 Mountain Time, siehe Zeitzone #Mountain

Orte:
 Mountain (Nepal)
 Mountain (North Dakota), im Pembina County, North Dakota, Vereinigte Staaten
 Mountain (Wisconsin), im Oconto County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Mountain (Town), Town(ship) im Oconto County, Wisconsin, Vereinigte Staaten

Mountain ist der Familienname folgender Personen:
 Edgar Mountain (1901–1985), britischer Mittelstreckenläufer

 Marjorie Mountain († nach 1922), australische Tennisspielerin
 Peter Mountain (1923–2013), britischer Violinist
 Valerie Mountain (* 1942), britische Sängerin und Musicaldarstellerin

Siehe auch:

 Big Mountain
 Lance Mountain
 Little Mountain
 Mountain River
 Mountain Studios
 mounten
 Mount